I Campionati africani di atletica leggera 2000 sono stati la 12ª edizione dei Campionati africani di atletica leggera. La manifestazione si è svolta dal 10 al 14 luglio presso lo Stadio 5 luglio 1962 di Algeri, in Algeria.

Medagliati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera nel 2000
2000
Competizioni di atletica leggera in Algeria
Competizioni sportive ad Algeri
Atletica leggera ad Algeri